Maredsous, cervesa d'abadia belga
 Monestir de Maredsous, monestir benedictí a Anhée (Bèlgica)